Cobian steht für
 Cobian Backup, ein Datensicherungsprogramm

Cobian oder Cobián ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Tóriz Cobián (1913–1992), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Querétaro
 Juan Carlos Cobián (1896–1953), argentinischer Tangopianist, Bandleader, Tangokomponist und -dichter
 Michael Rosas Cobian (* 1953), argentinischer Komponist und Musiker
 Miguelina Cobián (1941–2019), kubanische Leichtathletin